1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska u sezoni 2020./21. predstavlja prvi stupanj županijske lige u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te ligu četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva. U ligi sudjeluje dvanaest klubova, a sustav odigravanja je dvokružan. Prvak 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske za promociju ide u doigravanje za 3. HNL - Jug s ostalim dalmatinskim prvacima županijskih liga. Sudionici ovog natjecanja su nogometni klubovi na području najjužnije hrvatske županije, Dubrovačko-neretvanske. Aktualni prvak iz 2020./21. je ONK Metković.

Sudionici 
 NK Croatia - Gabrili, Konavle 
 NK Gusar - Komin, Ploče
 NK Hajduk 1932 - Vela Luka
 NK Konavljanin - Čilipi, Konavle
NK Maestral - Krvavac, Kula Norinska 
ONK Metković - Metković
 NK Orebić - Orebić (Prvak iz 2019./20.)
 HNK Slaven - Gruda
 NK Sokol - Dubravka, Konavle
 ŠD Smokvica - Smokvica
 NK Žrnovo - Žrnovo, Korčula
 NK Župa Dubrovačka - Čibača, Župa dubrovačka

Ljestvica 
Ljestvica 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske nakon 22 odigrana kola

Rezultatska križaljka

Kvalifikacije za 3. HNL - Jug 
U doigravanju sudjeluju četiri prvaka županijskih liga na prostoru Dalmacije. Pobjednik doigravanja plasira se u viši rang natjecanja. Uz 16 najboljih trećeligaša iz sezone 2020./2021. i Junak koji je ispao iz Druge HNL, u 3. HNL Jug u sezoni 2021/22. igrat će i jedan klub iz četiri Županijske lige (DU-ST-ŠI-ZD), pobjednik dvostrukog kup sustava kvalifikacija. Poludirigirani ždrijeb kvalifikacija bio je utorak 15. lipnja u prostorijama Nogometnog središta Split. Zadar i GOŠK kao nositelji su u jednom potu, ONK Metković i Dinara u drugom.

Prvaci županijskih liga u sezoni 2020./2021.:

 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska - ONK Metković, Metković
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska -NK GOŠK Kaštela, Kaštel Gomilica
 1. ŽNL Šibensko-kninska - HNK Šibenik II, ali u kvalifikacije ulazi trećeplasirani HNK Dinara, Knin
 1. ŽNL Zadarska - HNK Zadar, Zadar

Polufinale  (20./23. lipnja)

 |}

Finale (27./30. lipnja)
 |}

Pobjednik kvalifikacija je Zadar koji ulazi u 3.HNL - Jug za sezonu 2021./2022.

Pozicije prema kolima

Najbolji strijelci 

 17 Vasilj Stanislav (Župa dubrovačka), Vidak Tin (Croatia Gabrile) 
14 Kordić Ivan  (Orebić)
13 Brečić Dragan  (ONK Metković)

Povezani članci 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2020./21. 
 3. HNL – Jug 2020./21. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2020./21. 
 ŽNL Šibensko-kninska 2020./21.
 1. ŽNL Zadarska 2020./21.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez županije Dubrovačko-neretvanske 
Dalmatinski nogomet 
 facebook.com, 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske županije 
 sportnet.hr forum, 1.ŽNL Dubrovačko-neretvanske županije

Izvori 

2020-21 
dubrovačko-neretvanska-1